Das ANZ Tasmanian International 2000 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Hobart. Es war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 7. bis 15. Januar 2000 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2000
Tennisturnier in Hobart
Hobart City